Fährte steht für:
 Fährte, Trittsiegel eines Lebewesens

Literatur:
 Die Fährte (Gabler), Buch von Eberhard Gabler
 Die Fährte (Nesbø), Buch von Jo Nesbø

Fährten steht für:
 Fährten (Drama), Schauspiel von Ferdinand Bruckner
 Fährten (1960), deutsches Fernsehkriminalspiel
 Fährten (1985)

Siehe auch: 
 Die falsche Fährte, Auf falscher Fährte